Termenul „Leopard” se poate referi la:

 Leopard, felină, animal de pradă, ce aparține genului Panthera.
 SMS Leopard, un crucișător german din Primul Război Mondial
 Leopard 1 și Leopard 2, blindate germane produse din anii 1965 
 Leopard, Mac OS X v10.5, un program pentru computer
 Un timp de rachete de producție engleză
 Leopardul, un EP al formației Roșu și Negru
 Un film în regia lui Luchino Visconti
 Leopardul de aur, premiu acordat la Festivalul Internațional de Film de la Locarno
 Sindromul leopard, un termen medical
 Nissan Leopard, o marcă de automobile japoneze